Droid — компьютерный шрифт.
 Droid — музыкальная группа.
 Droid — смартфон на базе ОС Android.